Sauzet (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Sauzet (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Sauzet (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy